ОШ „Ђура Јакшић” може да се односи на:
 основну школу у Српској Црњи.
 основну школу у Кривељу;
 основну школу у Зајечару;
 основну школу у Кикинди;
 основну школу у Ковину.
 основну школу у Зрењанину.
 основну школу у Београду.
 основну школу у Каћу.
 основну школу у Параћину.
 основну школу у Конареву.
 основну школу у Сумраковцу.
 основну школу у Чуругу.
 основну школу у Орешковици.
 основну школу у Јелашници.
 основну школу у Ћуприји.
 основну школу у Турековцу.
 ОШ „Ђура Јакшић” Равни
 ОШ „Ђура Јакшић” ИО Дрежник
 ОШ „Ђура Јакшић” ИО Никојевићи
 ОШ „Ђура Јакшић” Крагујевац
 ОШ „Ђура Јакшић” Мала Крсна
 ОШ „Ђура Јакшић” Зајечар

Ђура Јакшић